Groovin' – singolo dei The Young Rascals del 1967
 Groovin' – singolo dei The Style Council del 1984
 Groovin' – album di Idrees Sulieman del 1986
 Groovin' – album dei Bill Wyman's Rhythm Kings del 2000
 Groovin' – album di Giuliano Palma del 2016